Od kołyski aż po grób – amerykański film sensacyjny z 2003 roku w reżyserii Andrzeja Bartkowiaka
 Od kołyski aż po grób –  album polskiego zespołu Contra Boys
 Od kołyski aż po grób – album polskiego rapera Kaena